«Ден Босх» (, МФА: ) — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Хертогенбос. Клуб был основан 18 августа 1965 года и является правопреемником ранее существовавшего клуба БВВ. Домашние матчи команда проводит на стадионе «», его вместимость составляет 8,5 тыс. зрителей. 

В сезоне 2021/22 клуб занял 11-е место в Эрстедивизи — Первом дивизионе Нидерландов.

Главный тренер команды — .

Достижения 
 Чемпион Нидерландов (1): 1948 (как БВВ)
 Финалист Кубка Нидерландов (1): 1991

Бывшие игроки 

  Стэнли Абора
  Отман Баккал
  Киран Бехан
  Реджи Блинкер
  Михел Ворм
  Йоханнес Гиллхаус
  Седрик ван дер Гюн
  Хендри Крюзен
  Тео Люциус
  Руд ван Нистелрой
  Ханс Вонк

Известные тренеры 
  Хенк Висман
  Кес Звамброн
  Ринус Исраэл
  Тео де Йонг
  Ян Портвлит

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Нидерландов
Спорт в Хертогенбосе